The Office Scandal – film del 1929 diretto da Paul L. Stein
The Office Scandal – cortometraggio del 1930 prodotto dalla Warner Bros.